MASM (Microsoft Macro Assembler) — ассемблер для процессоров семейства x86. Первоначально был произведён компанией Microsoft для написания программ в операционной системе MS-DOS и был в течение некоторого времени самым популярным ассемблером, доступным для неё. MASM поддерживал широкое разнообразие макросредств и структурированность программных идиом, включая конструкции высокого уровня для повторов, вызовов процедур и чередований (поэтому MASM — ассемблер высокого уровня). Позднее была добавлена возможность написания программ для Windows. MASM — один из немногих инструментов разработки Microsoft, для которых не было отдельных 16- и 32-битных версий.

Пример программы 
Программа Hello World на MASM32, которая выводит это сообщение и завершается.
    .386
    .model flat, stdcall
    option casemap :none
    include \masm32\include\masm32.inc
    include \masm32\include\kernel32.inc
    include \masm32\macros\macros.asm
    includelib \masm32\lib\masm32.lib
    includelib \masm32\lib\kernel32.lib
    .code
    start:
      print "Hello world"
      exit
    end start

Пример той же программы на языке MASM версии 4.0 для процессора Intel 8086.

include io.asm
   data segment
        x db 'Hello world!', '$'
   data ends
  stack segment stack
        db 128 dup (?)
  stack ends
   code segment 
        assume cs: code, ds: data, ss: stack
 start: mov ax, data
        mov ds, ax
        lea dx, x
        outstr
        finish
   code ends
        end start

Пример той же программы для MS-DOS на языке MASM версии 6.1 для процессора Intel 8086.

    .model tiny
    .code
    .startup
    mov dx, offset Hello
    mov ah, 9
    int 21h
    .exit
    Hello db 'Hello world!$'
    end

История 
В начале 1990-х годов альтернативные ассемблеры, вроде Borland TASM и свободного ассемблера NASM, начали отбирать часть доли рынка MASM. Однако, два события в конце 1990-х позволили MASM сохранить большую часть своей доли: сначала Microsoft прекратила продавать MASM как коммерческий продукт и начала распространять его бесплатно как часть DDK ( — набор для создания драйверов). Во-вторых, благодаря пакету MASM32 и обучающим программам Iczelion’а Win32 оказалось, что программирование на MASM возможно и в среде Microsoft Windows. В 2000 году MASM 6.15 был выпущен как часть пакета разработки Visual C++ и все версии Visual C++ после 6.0 включали в себя версию MASM, равную версии Visual C++. Позже в Visual C++ 2005 появилась 64-разрядная версия MASM. Вместе с большим сообществом программистов MASM эти события помогли остановить снижение популярности MASM по сравнению с другими ассемблерами. Сегодня MASM продолжает использоваться на платформе Win32, несмотря на конкуренцию с новыми продуктами, такими как NASM, fasm, TASM, HLASM.

Проекты, поддерживающие MASM 
Есть много развивающихся проектов для разработки программного обеспечения, которые поддерживают MASM, включая IDE (например RadASM), отладчики (вроде OllyDbg), и дизассемблеры (включая IDA, интерактивный дизассемблер).

Версии MASM 
Хотя MASM больше не является коммерческим продуктом, Microsoft продолжает поддерживать исходный код, используемый и в других продуктах Microsoft. С тех пор как Microsoft прекратила продавать MASM отдельно, было выпущено несколько обновлений к производственной линии MASM 6.x (последнее обновление — версия 6.15, которая была включена в Visual C++ 6.0), а после этого — MASM 7.0 в составе Visual C++ .NET 2002, MASM 7.1 в составе Visual C++ .NET 2003, MASM 8.0 в составе Visual C++ 2005 и MASM 9.0 в составе Visual C++ 2008, поддерживающие платформу x64. С версии 11 MASM снова выходит как независимый продукт, имеется 2 среды разработки обычный (qedit) и для юникода (uniedit).

Ссылки 
 Официальный сайт MASM32
 Форум поддержки

Компиляторы
Ассемблер